Montesson steht für:

 Montesson (Yvelines), eine französische Gemeinde im Département Yvelines

Montesson ist der Familienname folgender Personen:

 Charles de Montesson (1689–1758), französischer Militär
 Jean-Baptiste de Montesson, französischer Militär
sowie der Name von:
 Charlotte-Jeanne Béraud de la Haye de Riou, Marquise de Montesson (1738–1806), französische Adlige und Schriftstellerin